Paperino di Bergerac è una storia a fumetti del 1981 scritta da Guido Martina e disegnata da Giovan Battista Carpi, pubblicata sul numero 1319 di Topolino dell'8 marzo dello stesso anno. Su Topolino era già stata pubblicata una storia molto simile intitolata Paperin de Paperac, scritta da Gian Giacomo Dalmasso e disegnata da Luciano Bottaro e pubblicata nel 1967 sul n. 600.

Trama 
La storia ricalca quella dell'opera di Rostand del XIX secolo Cyrano de Bergerac e gli stessi personaggi vestono i panni dei protagonisti dell'opera: Paperino impersona il personaggio principale Cyrano che, per conquistare la sua amata, Rossana (Paperina), decide di aiutare il cugino di lei, interpretato da Gastone. La storia segue fedelmente per tutta la narrazione, o quasi, la trama dell'opera.

Collegamenti esterni 
 
 
 

Storie a fumetti di Paperino
Fumetti basati su opere letterarie
Opere basate su Cyrano de Bergerac
Guido Martina
Giovan Battista Carpi